

Patronyme  

 François-Henri de Virieu, journaliste français (1931-1997) ;
 François-Henri de Virieu, noble français (1754-1793) ;
 Stéphanie de Virieu, peintre et sculpteur (1785-1873).

Communes et cantons français 

 Virieu, commune du département de l'Isère ;
 Virieu-le-Grand, commune française du département de l'Ain ;
 Virieu-le-Petit, commune française du département de l'Ain ;
 Canton de Virieu, canton  du département de l'Isère ;
 canton de Virieu-le-Grand, canton  du département de l'Ain.

Édifices 

 château de Virieu, bâti sur la commune de Virieu en Isère ;
 château de Virieu, bâti sur la commune de Pélussin dans la Loire ;
 gare de Virieu-sur-Bourbre, gare ferroviaire en Isère.

Homonymie de toponyme